Susiluoto kan syfta på:
 Bergö, Malax, ö och tidigare kommun i Österbotten,  
 Susiluoto (ö i Norra Savolax, Kuopio, lat 62,60, long 28,32), 
 Susiluoto (ö i Egentliga Finland), 
 Susiluoto (ö i Södra Karelen, Villmanstrand, lat 61,19, long 27,91), 
 Susiluoto (ö i Södra Karelen, Villmanstrand, lat 61,16, long 28,01), 
 Susiluoto (ö i Södra Karelen, Villmanstrand, lat 61,17, long 28,31), 
 Susiluoto (ö i Södra Karelen, Imatra, lat 61,84, long 30,09), 
 Susiluoto (ö i Norra Savolax, Kuopio, lat 63,00, long 27,38),